Любо́вь Па́вловна Тихоми́рова (род. 7 сентября 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино. Входила в труппу театра «Сатирикон» и театра имени Е. Б. Вахтангова. В настоящий момент актриса театра Антона Чехова. В 2007—2010 годах — актриса юмористического шоу «Слава Богу, ты пришёл!» на телеканале СТС. Президент международного детского фестиваля «Душевный» («Soulful»). Руководитель театра-студии «Душевный». Лауреат премии ТЭФИ в составе юмористического шоу «Слава Богу, ты пришёл!», 2008 года.

Биография

Ранние годы 
Родилась 7 сентября 1978 года в Ленинграде. Мать — Елена, спортсменка, является инструктором по шейпингу и аэробике международного класса, с детства занималась в танцевальном ансамбле «Юный Ленинградец», где познакомилась с отцом Тихомировой. Отец — Павел, в настоящее время работает водителем маршрутного такси.

В 1985—1993 годах училась в средней школе № 147, а в 1993—1995 годах в средней школе № 431 Ленинграда/Санкт-Петербурга.

В дошкольном возрасте Любовь также стала участницей «Юного Ленинградца». Впервые вышла на сцену в составе этого коллектива в 4-летнем возрасте. До 10-летнего возраста занималась художественной гимнастикой и получила разряд кандидата в мастера спорта. Во время учёбы в третьем классе её за танцевальный талант без экзаменов пригласили вступить в Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, но Любовь выбрала театральную карьеру. Позже, в 1991 году семиклассница Любовь Тихомирова стала ученицей киношколы «Кадр» при киностудии «Ленфильм». А через три года, учась в 9-м классе, девушка выдержала большой конкурсный отбор и стала учиться в лицее драматического искусства. В 1996 году переехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина на курс к Александру Граве, который окончила в 2000 году. Во время учёбы подрабатывала продажей проездных билетов студентам, а также по ночам в танцевальных шоу в стиле гоу-гоу.

Карьера 
В 1995 году работала в Театре пластической драмы (руководитель А. Макеев). В 1996—2000 годах — в театре имени Е. Б. Вахтангова. В 2000—2008 годах — актриса театра «Сатирикон». После «Сатирикона» с 2008 года работает в театре Антона Чехова под руководством Л. Трушкина и в независимых театральных проектах.

На телевидении в 2000—2006 годах была соведущей программы «Армейский магазин» на «Первом канале».

Дебютировала в кино в 1999 году в эротическом фильме «Особенности русской бани». В 2000 году получает главную роль в одной из серий сериала «Медики», затем поступает предложение от режиссёра Валерия Зеленского сняться в картине «Светские хроники» и во всех его последующих картинах. В 2004 году Тихомирова снялась в телесериале «Сёстры» в роли Маши.

В 2005 году снялась сразу в нескольких проектах: криминальном детективе «Сыщики районного масштаба» (в роли Лены), в картинах «Аэропорт» и «Даша Васильева. Любительница частного сыска».
Вслед за этим поступили предложения на главные роли, которые принесли актрисе широкую известность: 150-серийный проект «Любовь моя» (2005) (роль Веры).

В 2006 году Любовь Тихомирова снялась в документальном фильме «Про это, про поэта и про Лилю Брик», где исполнила главную роль. Этот фильм был номинирована на премию ТЭФИ.

В 2007—2010 годах работала в развлекательной программе «Слава Богу, ты пришёл!», лауреате телевизионной премии ТЭФИ в 2008 году на канале СТС. Параллельно с проектом активно снимается в фильмах и сериалах.
В 2007 году снялась в главных ролях в сериалах «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной» и «Я — телохранитель».

В 2011 году Любовь снялась в популярных сериалах — «Условия контракта» и «Молодожёны», где она сыграла главную роль Леры Хорохординой.

В 2013 году снялась в сериале Валерия Шалыги — «1943», в одной из главных ролей.

В 2015 году Тихомирова вместе с супругом учредили международный детский фестиваль «Душевный» («Soulful»), в котором Тихомирова является президентом. Позже был создан и одноимённый детский театр-студия, в котором Тихомирова преподаёт актёрское мастерство, а Ласло Долински — вокал. Помимо этого в театре «Душевный» преподаются и иные дисциплины творческого направления.

В настоящее время, помимо съёмок, занята в нескольких антрепризных проектах, служит в театре Антона Чехова, преподаёт в театре-студии, занимается благотворительностью. Входит в попечительский совет православного фестиваля «Радость добрых дел» и фонда «Полноценная жизнь».

15 февраля 2019 года приняла участие в телепередаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Личная жизнь 
В июне 2013 года вышла замуж за Ласло Долински, дирижёра-хормейстера, музыкального руководителя Театра Стаса Намина и преподавателя музыкальных дисциплин в ГИТИСе; 14 июля того же года пара обвенчалась в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, приурочив у этому событию запись песни и клипа «Синее море». 5 сентября 2014 года у них родилась дочь Любава. Весной 2019 года Тихомирова и Долински развелись.

Работы

Фильмография

Театр 
 В составе Театра имени Е. Вахтангова
«Цилиндр», «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами», «Пиковая дама», «Левша».
 В составе театра «Сатирикон»
«По семейным обстоятельствам», «Дорогая Памела», «Очаровательные Рогоносцы», «Идеальная жена», «Музыкальный спектакль» «Моя прекрасная Кэт» (ассистент Люба), «Раневская. Одинокая насмешница», «Жениться нельзя расстаться», «Двор без качелей» и другие. Так же входила в состав труппы Константина Райкина.
 В составе театра имени Антона Чехова
«Все, как у людей» и «Ужин с дураком».

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актрисы театра России
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Актрисы телевидения России